Switzerland kan syfta på:
 Switzerland, Florida – ett samhälle i USA
 Switzerland, South Carolina – ett samhälle i USA
 Switzerland County–  i sydöstra Indiana, USA
 Switzerland (musikalbum) – från 2006 av Electric Six

Se även
Schweiz